Goldhaber:
 Gerson Goldhaber
 Maurice Goldhaber
 8610 Goldhaber

Desambiguação